Gråsjälgrundet is de naam van twee Zweedse eilanden:
Gråsjälgrundet (Luleå), Zweeds rotseiland behorend tot de Lule Archipel
Gråsjälgrundet (Piteå), Zweeds eiland behorend tot de Pite-archipel